Жюст Фонте́н (; ) — французский футболист, обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира — 13 мячей в 1958 году.

Отец Жюста был французом из Нормандии, а мать — испанкой.

В 2013 году в возрасте 80 лет Фонтен стал офицером ордена Почётного легиона.

Карьера 
Фонтен начинал свою карьеру в любительском клубе своего родного города Марракеш, затем перешёл в более сильный клуб «УСМ Касабланка», где играл с 1950 по 1953 год. Следующие три сезона играл уже во Франции. Его клуб «Ницца» в первый же сезон вместе с Фонтеном завоевала Кубок Франции, а в 1956 году выиграла чемпионат. В том же году он перешёл в «Реймс», заменив Раймона Копа, и забил 121 гол за шесть сезонов. Всего Фонтен забил 165 голов в 200 матчах в высших лигах, и четыре раза выигрывал чемпионат — 1956, 1958, 1960, 1962.

Дебют Фонтена в сборной Франции состоялся 17 декабря 1953 года, в матче против Люксембурга (8:0). В той игре он сделал хет-трик. Однако следующий матч за сборную Фонтен сыграл лишь осенью 1956 года, а следующий мяч забил лишь весной 1958 года.

В сезоне 1957/58 Фонтен стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (34 гола в 26 матчах), но на чемпионат мира в Швеции ехал сравнительно малоизвестным в мире игроком. Уже в первом матче турнира Фонтен сделал хет-трик в ворота Парагвая (7:3). Затем на групповой стадии он дважды забил Югославии (2:3) и один раз Шотландии (2:1). В четвертьфинале отметился дублем в ворота Северной Ирландии (4:0). В полуфинале на 9-й минуте сравнял счёт в игре против Бразилии, но затем у бразильцев хет-трик сделал юный Пеле, а Фонтен больше не забивал, в итоге Франция проиграла 2:5. В матче за третье место в открытой игре против ФРГ Фонтен отметился покером, а французы победили 6:3. Всего в 6 матчах чемпионатах мира он забил 13 мячей, что по-прежнему является рекордом для одного турнира. По общему количеству голов на чемпионатах мира Фонтен был лидером до 1974 года, пока его не обошёл Герд Мюллер.

За семь лет выступлений за сборную Фонтен сыграл в 21 матче и забил 30 голов. Сделал за сборную три хет-трика и один покер. Последний матч за национальную команду был сыгран 11 декабря 1960 года с Болгарией (3:0).

Фонтен после завершения карьеры работал тренером сборной Франции в 1967, но только на два матча — оба товарищеских и оба закончились поражением «трёхцветных». Также тренировал французские клубы и сборную Марокко.

Карьера в сборной

Матчи и голы Фонтена за сборную Франции 

Итого: 21 матч / 30 голов; 12 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

Достижения 
 Чемпион Франции (4): 1956, 1958, 1960, 1962
 Обладатель Кубка Франции (2): 1954, 1958
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1959
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1958, 1960
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1959
 Лучший бомбардир чемпионата мира: 1958
 Лучший бомбардир отбора к чемпионату Европы: 1959 (5 голов)
 Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов на одном чемпионате: 13 голов
 Рекордсмен сборной Франции по количеству голов на чемпионатах мира: 13 голов
 Включён в список ФИФА 100
 Награждён орденом Почётного легиона

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Библиография 
 Just Fontain. Reprise de volée, Paris, Solar, 1970
 Just Fontain. Mon mundial, Famot, 1978

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Федерации футбола Франции
 Рекорд в чужих бутсах

Иммигрировавшие во Францию из Марокко
Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Реймс»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Франции по футболу
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры ФК «Тулуза»
Тренеры сборной Марокко по футболу
ФИФА 100